Stanisław Chrobak ist der Name folgender Personen:

* Stanisław Chrobak (Skisportler) (1902–??), polnischer Skisportler
 Stanisław Chrobak (Politiker) (1950–2006), polnischer Politiker